Коболєв Андрій Володимирович (нар. 16 серпня 1978, м. Київ) — голова правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 року. 
 Коболєв Володимир Павлович (нар. 31 серпня 1949 р.) — відомий український геофізик, доктор геологічних наук, професор.